А́цо (Алекса́ндар) Василе́вич (; род. 25 сентября 1973 года, Чачак, СФРЮ) — сербский футболист, нападающий.

Игровая карьера 
В футбол начинал играть в команде родного городка Чачак. Затем по году играл в Радичках и Панчеве, далее три сезона провёл в Белграде. Привлекался к играм молодёжной сборной. В составе команды «Обилич» в сезоне 1997/98 становился чемпионом Союзной республики Югославия. После гибели президента белградского клуба, его вдова, став наследницей, решила распродать футболистов. Василевич отправился на просмотр в российский «Анжи» и украинский «Металлург». После сборов футболист предпочёл принять предложение из Запорожья.

В Запорожье Василевич стал первым легионером с Балкан. В чемпионате Украины дебютировал 2 апреля 2000 года в игре против одесского «Черноморца». В первом сезоне сыграл в 10 матчах, в которых забил 5 голов. В следующих двух сезонах практически не играл. Накануне чемпионата 2002/03 нападающий исчез из расположения клуба. Пытался трудоустроиться в Греции, в клубе «Аполлон».

Доигрывал в Финляндии в командах «Нерпес-Крафт» и «ХИК».

Примечания

Ссылки 
 
  на сайте Footballdatabase.eu
  на сайте worldfootball.net
 

Футболисты Сербии и Черногории
Футболисты Сербии
Игроки сборной Сербии и Черногории по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Борац» Чачак
Игроки ФК «Динамо» Панчево
Игроки ФК «Обилич»
Игроки ФК ОФК
Игроки ФК «Металлург» Запорожье
Игроки ФК ХИК